Aleiodes areolatus (Szepligeti), een schildwesp
 Aleiodes areolatus (Fortier), een schildwesp